Jméno a příjmení Alois Pivoňka má více nositelů:

 Alois Pivoňka (pěvec) (1863–1944) – český operní pěvec
 Alois Pivoňka (politik) (1916–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ

Související články 
 Pivoňka (rozcestník)